1984 Голяма награда на ЮАР е 20-о за Голямата награда на Южна Африка и втори кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 7 април 1984 година на пистата Киалами, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР